You Only Live Twice (roman), de twaalfde roman over James Bond van Ian Fleming uit 1964
 You Only Live Twice (film), de op het boek gebaseerde film uit 1967
 You Only Live Twice (soundtrack), soundtrack van de film